Příjmení Jiránek je odvozeno z příjmení Jíra. První zmínka pochází z roku 1524 („Jiříkovi řečenému Jiránek“). Ženskou variantou je Jiránková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Alois Jiránek (1858–1950) – český hudební skladatel, pedagog a výtvarník
 Antonín Jiránek (1712–1761) – český houslista a hudební skladatel
 Dan Jiránek (* 1963) – politik, primátor města Kladna
 František Jiránek (1698–1778) – český skladatel a houslista
 Jaroslav Jiránek (* 1922) – český hudební vědec
 Jiří Jiránek (* 1946) – český geolog a diplomat
 Josef Jiránek (1855–1940) – český klavírista
 Josef Jiránek (zpěvák) (1894–1943) – český operní pěvec
 Karel Jiránek (1856–1929) – spisovatel a překladatel básní pro děti, hudební skladatel
 Ladislav Jiránek-Strana (1883–1952) – český atlet-běžec a skokan do výšky a dálky
 Martin Jiránek (* 1979) – český fotbalista
 Martin Jiránek (politik) (* 1978) – český politik, zastupitel Královéhradeckého kraje a města Trutnova
 Miloš Jiránek (1875–1911) – český malíř, výtvarný kritik a spisovatel
 Miroslav Jiránek (* 1951) – malíř, typograf a ilustrátor, bratr Vladimíra
 Robert Jiránek (1915–1978) – novinář
 Stanislav Jiránek (1867–1934) – hudební pedagog a skladatel
 Tomáš Jiránek (* 1991) – český lední hokejista
 Václav Jiránek (1905–1978) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSL
 Vladimír Jiránek (1938–2012) – český ilustrátor, kreslíř a humorista, bratr Miroslava

ženská varianta
 Božena Jiránková (1876–1960) – česká pedagožka a spisovatelka
 Nina Jiránková (1927–2014) – česká herečka

Reference